Příjmení Bursík nosí více významných osobností:

 Albert Bursík (1903–1967) – český hudebník, flétnista a pedagog
 Ferdinand Bursík (1827–1903) – český katolický kněz
 Jaroslav Bursík - český nakladatel, spolumajitel nakladatelství Bursík a Kohout, dědeček Martina Bursíka
 Kateřina Bursíková Jacques (* 1971) – česká politička a státní úřednice
 Martin Bursík (* 1959) – český politik